Tomáš Beran je jméno více osobností: 

 JUDr. Tomáš Beran (právník) – publicista a autor odborných knih v oboru práva silničního provozu
 Tomáš Beran (fotograf) (* 1972) – český módní a reklamní fotograf
 Tomáš Beran (vrah) – pachatel brutální vraždy dívky v Číčovicích v roce 2005